L’Association sportive Fabrègues est un club de football français basé à Fabrègues et fondé en 1935.

Malgré son ancienneté, le club fabrégois n'a jamais réussi à s'imposer au niveau national. En effet, il faut attendre 2014 pour voir le club faire son apparition à un niveau national, qu'il n'a plus quitté depuis.

Le club évolue en National 3 depuis la saison 2014-2015 après avoir été sacré champion du  Languedoc-Roussillon en 2014.

Le club évolue principalement au stade Robert Carles, mais peut également utiliser le stade Jeanton. Après une saison 2021-2022 difficile, les jaunes et rouges descendent en Regional 1.

Histoire

Image et identité 

Les couleurs du clubs sont le rouge et le jaune, qui sont les couleurs historique du club.

Palmarès et records 
À l'issue de la saison 2017-2018, l'Association sportive Fabrègues totalise 4 participation en National 3.

Le tableau ci-dessous récapitule tous les matchs officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales à l'issue de la saison 2017-2018 :

<center>

|}

Palmarès 
Le palmarès du club se compose d'un titre de champion du Languedoc-Roussillon.

Records

Structures du club

Stades 
Le stade principal du club est le stade Robert-Carles, situé sur l'avenue Jean-Marc Rouan à Fabrègues, mais le club peut également utiliser le stade Jeanton situé au sein du même complexe sportif.

Aspects juridiques et économiques 
Organigramme

Joueurs et personnalités

Joueurs emblématiques

Entraîneurs et présidents 
Seize personnes ont dirigé le club, du premier président, Georges Busnel, à l'actuel, Laurent FOUGEROLLE. Le club a connu également plusieurs entraîneurs qui se sont succédé tout au long de ces années.

Autres équipes 
L'équipe réserve du club évolue en Régional 2 lors de la saison 2018-2019.

Les équipes de jeunes évoluent aux niveaux de la Ligue d'Occitanie et du district de l'Hérault.

Culture populaire

Notes et références

Notes

Références 

Club de football fondé en 1935
Club de football de l'Hérault